Sarón puede referirse a:

 Sarón, rey mítico de Trecén.
 Sarón, una localidad del municipio de Santa María de Cayón, en Cantabria.
 Sarón, región de la costa de Israel.
 Saron (Denbighshire), Gales
 Saron (Llanddeiniolen), Gwynedd, Gales
 Saron (Llandybie), Carmarthenshire, Gales
 Saron (Llangeler), Carmarthenshire, Gales
 Saron (Llanwnda), Gwynedd, Gales